

Geografia

Austria 
 Asten – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Linz-Land

Holandia 
 Asten – miasto

Niemcy 
 Asten – dzielnica Tittmoninga

Osoby 
 Julie von Asten – niemiecka pianistka